Alberto Ramírez puede referirse a los siguientes hombres:

 Alberto Ramírez Arjona (1882-1952), militar y candidato a la presidencia de Colombia en 1934.
 Alberto Ramírez Dioses (n.1968), futbolista peruano.
 Alberto Ramírez (futbolista) (n.1941), futbolista peruano en los Juegos Olímpicos de Roma 1960.
 Alberto Ramírez Torres (n.1986), futbolista mexicano.
 Alberto Ramírez Torres (n.1994), futbolista venezolano.